CHRM5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 532 амінокислот, а молекулярна маса — 60 074.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, g-білокспряжених рецепторів, білків внутрішньоклітинного сигналінгу, фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

G-білокспряжені рецептори
Холінорецептори